Ermächtigungsdelikt steht für:
 Ermächtigungsdelikt (Deutschland), Delikt, dessen Ermächtigung zur Strafverfolgung im Ermessen politischer Organe steht
 Ermächtigungsdelikt (Österreich), strafbare Handlung, die nur bei Ermächtigung von dem Betroffenen durch die Staatsanwaltschaft verfolgt wird